Чалда́ — село в Гергебильского района Дагестана. Образует сельское поселение село Чалда как единственный населённый пункт в его составе.

Возле села Чалда располагается Гоцатлинская ГЭС.

Географическое положение 
Расположено в 12 км к северо-западу от села Гергебиль, на левом берегу реки Аварское Койсу.

Население 

Моноэтническое аварское село.

Примечания 

Населённые пункты Гергебильского района
Муниципальные образования Гергебильского района
Сельские поселения Дагестана